Семёново и Семеново — топоним.

Белоруссия 
 Семеново — деревня в Верхнедвинском районе Витебской области.
 Семеново — деревня в Волковысском районе Гродненской области.

Россия 
 Архангельская область
 Семёново — деревня в Кенозерском сельском поселении Плесецкого района.
 Семёново — деревня в Федовском сельском поселении Плесецкого района.
 Семёново — деревня в Приморском районе.

 Башкортостан
 Семёново — деревня в Баймакском районе.

 Вологодская область
 Семеново — деревня в Сокольском районе.

 Ивановская область
 Семёново — деревня в Пестяковском районе.
 Семёново — деревня в Шуйском районе.

 Калининградская область
 Семёново — посёлок в Гвардейском городском округе.

 Карелия
 Семёново — деревня в Пудожском районе.
 Семеново — озеро в Муезерском районе.

 Кемеровская область
 Семёново — деревня в Ленинск-Кузнецком районе.

 Кировская область
 Семёново — деревня в Орловском районе.

 Крым
 Семёново — исчезнувшее село в Советском районе.

 Курская область
 Семёново — деревня в Рыльском районе.

 Ленинградская область
 Семёново — деревня в Бокситогорском районе.

 Московская область
 Семёново — деревня в Павлово-Посадском районе.

 Нижегородская область
 Семёново — село в Арзамасском районе.
 Семёново — деревня в Воскресенском районе.
 Семёново — село в Уренском районе.
 Семёново — деревня в Беловско-Новинском сельсовете Чкаловского района.
 Семёново — деревня в Соломатовском сельсовете Чкаловского района.

 Орловская область
 Семёново — деревня в Залегощенском районе.

 Пермский край
 Семёново — деревня в Очёрском районе.

 Псковская область
 Семёново — деревня в Невельском районе.
 Семёново — деревня в Новосокольническом районе.
 Семёново — деревня в Себежском районе.

 Смоленская область
 Семёново — деревня в Смоленском районе.
 Семёново — деревня в Ярцевском районе.

 Тверская область
 Семёново — деревня в Кимрском районе.
 Семёново — деревня в Лесном районе.
 Семёново — деревня в Высокинском сельском поселении Нелидовского района.
 Семёново — деревня в Нелидовском сельском поселении Нелидовского района.
 Семёново — деревня в Ржевском районе.
 Семёново — деревня в Сандовском районе.

 Тюменская область
 Семёново — село в Заводоуковском райне.

 Удмуртия
 Семёново — деревня в Завьяловском районе.

 Ярославская область
 Семёново — деревня в Ярославском районе.

См. также 
 Семёново-Шарла
 Семёново-Шурань
 Первое Семёново